Jaguarão, mikrorégió Brazíliában
 Jaguarão, község Brazíliában, a fentebbi mikrorégió névadó községe
 Jaguarão, határfolyó Brazília és Uruguay között